Сезон ФК «Олександрія» 2017—2018 — 6-й сезон ФК «Олександрії» у вищому дивізіоні українського чемпіонату. Олександрійці виступали в Прем'єр-лізі, Кубку України та Лізі Європи УЄФА.

Склад команди

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Усі турніри

Прем'єр-ліга

Турнірна таблиця 

|}
</onlyinclude>

Підсумкові результати

Результати по турах

Матчі

Кубок України

Ліга Європи

Статистика

Матчі та голи 

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники 

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, які залишили команду по ходу сезону

|}}
Останнє оновлення: 19 травня 2018

Бомбардири 

Останнє оновлення: 19 травня 2018

Сухі матчі 

Останнє оновлення: 6 травня 2018

Дисциплінарні порушення 

Останнє оновлення: 19 травня 2018

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт клубу

Сезони ФК «Олександрія»
Українські футбольні клуби в сезоні 2017–2018